Philippinum steht für:

 Gymnasium Philippinum (Marburg)
 Gymnasium Philippinum Weilburg
 Collegium Philippinum, Studentenwohnheim Marburg